Закон и порядок: Организованная преступность () — американский детективный телесериал, премьера сериала состоялась 1 апреля 2021 года на американском телеканале NBC. Главную роль исполняет Кристофер Мелони.

В мае 2022 года телесериал был продлен на третий сезон.

Сюжет 
Эллиот Стейблер (Кристофер Мелони) возвращается в полицию Нью-Йорка после сокрушительной личной потери, чтобы бороться с организованной преступностью. Однако город и департамент полиции сильно изменились за десять лет его отсутствия, и он должен адаптироваться к системе уголовного правосудия.

В ролях

Основной состав 
 Кристофер Мелони — Эллиот Стейблер
 Дилан Макдермотт — Ричард Уитли
 Тамара Тейлор — Анджела Уитли
 Эйнсли Сайгер — детектив Джет Слутмэкерс
 Даниэль Моне Труитт — сержант Айанна Белл

Второстепенный состав

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2021)

Сезон 2 (2021 - 2022)

Сезон 3 (2022 - 2023)

Производство

Разработка 
14 мая 2021 года телеканал NBC продлил телесериал на второй сезон. Премьера второго сезона состоится 23 сентября 2021 года.

Кастинг

Съемки

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США, запущенные в 2021 году
Программы телеканала NBC